Dorfkirche Gollmitz ist der Name folgender Kirchengebäude in Brandenburg:

 Dorfkirche Gollmitz (Calau) in Gollmitz, Stadt Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Dorfkirche Gollmitz (Uckermark) in Gollmitz, Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark

Siehe auch
 Dorfkirche Gollwitz